Saint-Bresson ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Bresson (Gard), Département Gard
 Saint-Bresson (Haute-Saône), Département Haute-Saône